Bohemians 1905 – klub piłkarski, spadkobierca tradycji Bohemians Praga
 Bohemians Praga – nieistniejący klub piłkarski, funkcjonujący w latach 1996–2017
 TJ Bohemians Praga – wielosekcyjny klub sportowy